Microsoft Windows – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft
 X Window System – system operacyjny o otwartym kodzie źródłowym zaprojektowany w Massachusetts Institute of Technology
 W Window System – system operacyjny, prekursor X Window System
 Windows (klawisz) – klawisz na klawiaturze komputerowej